Back to Brooklyn è un album dal vivo della cantante e attrice statunitense Barbra Streisand, pubblicato nel 2013 dalla Columbia Records.

Tracce 
CD
I Remember Barbra #1
As If We Never Said Goodbye
Nice 'N' Easy / That Face
The Way He Makes Me Feel
Bewitched, Bothered and Bewildered
Didn't We
Marvin Hamlisch Intro
The Way We Were / Through the Eyes of Love
Jule Styne Intro
Being Good Isn't Good Enough
Rose's Turn / Some People / Don't Rain on My Parade
I Remember Barbra #2
You're the Top
What I'll Do / My Funny Valentine
Lost Inside of You
Evergreen
Jason Gould Intro
How Deep Is the Ocean?
People
Here's to Life Intro
Here's to Life
Make our Garden Grow
Some Other Time Intro
Some Other Time

Collegamenti esterni